Folio Moeaki – ex calciatore tongano, difensore
 Makatu'u Moeaki – calciatore tongano
 Tatafu Moeaki – politico tongano, ex ministro di gabinetto
 Tony Moeaki – giocatore statunitense di football americano